Саймингтон — может означать:

Фамилии 
 Саймингтон, Стюарт (1901—1988) — американский бизнесмен и политик из штата Миссури.

Топоним 
  — природоохранная деревня в Саут-Эршире, Шотландия.